Het seizoen 1967/68 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1967 en eindigde op 26 mei 1968. 

KSC Menen won in Vierde Klasse A, KSC Maccabi Antwerp won in Vierde Klasse B, RCS La Forestoise won in Vierde Klasse C en Witgoor Sport Dessel won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 R. Stade Louvaniste wijzigde zijn naam in K. Stade Leuven.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Kortrijk Sport (rechtstreeks uit 3A)
 UBS Auvelais (rechtstreeks uit 3A)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 3B)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Dessel Sport
 FC Verbroedering Meerhout

Brabant
 KSC Grimbergen
 RCS La Forestoise

Limburg
 Lommel SK

Oost-Vlaanderen
 K. Standaard FC Lokeren

West-Vlaanderen
 FC Sportverbroedering Wevelgem

Henegouwen
 RSC Boussu-Bois

Luik
 R. Dolhain FC
 AS Herstalienne

Luxemburg
 RCS Halanzy

Namen
 R. Dinant FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KSC Menen (kampioen 4A)
 KSC Maccabi Antwerp (kampioen 4B)
 RCS La Forestoise (kampioen 4C)
 Witgoor Sport Dessel (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KMSK Deinze (rechtstreeks uit 4A)
 SK Sint-Paulus Opwijk (rechtstreeks uit 4A)
 FC Denderzonen Pamel (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Waaslandia Burcht (rechtstreeks uit 4B)
 KSK Hoboken (rechtstreeks uit 4B)
 FC Sporting Sint-Gillis-Waas (rechtstreeks uit 4B)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 4C)
 RCS de Schaerbeek (rechtstreeks uit 4C)
 UBS Auvelais (rechtstreeks uit 4C)
 K. Tongerse SV Cercle (rechtstreeks uit 4D)
 R. Dolhain FC (rechtstreeks uit 4D)
 R. Union Hutoise FC (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Noot: Witgoor Sport Dessel en AS Eupen eindigen op een gedeelde eerste plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie kampioen werd. Witgoor Sport Dessel won met 2-1 en kroonde zich hiermee tot kampioen in Vierde Klasse D.
Noot 2: Tongerse SV Cercle had een niet speelgerechtigde Duitse speler Burkhard Ziese de drie laatste wedstrijden opgesteld en de twee gewonnen en het gelijkspel werden allen naar 5-0ff gebracht waardoor niet Momalloise naar Tongerse degradeerde.

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4